Il gruppo della nigerite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo dell'högbomite.

Minerali del gruppo della nigerite 
 Ferronigerite-6N6S
 Magnesionigerite-6N6S
 Ferronigerite-2N1S
 Magnesionigerite-2N1S

Bibliografia 
 

nigerite